Eguiguren ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Eguiguren Galarraga (1930–2012), spanischer Ordensgeistlicher und Weihbischof
 María Ignacia Eguiguren (* 1992), chilenische Hürdenläuferin